Władysław Szwed (ur. 1891) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych (dwukrotnie), oficer PKU Toruń
 Władysław Szwed (ur. 1896) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, dowódca 11 dak
 Władysław Nikołajewicz Szwed (ur. 1944) – sowiecki działacz polityczny na Litwie, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, wiceprzewodniczący Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji